J47 peut faire référence à :
 Bronchectasie, d'après la classification internationale des maladies ;
 Coupole-rotonde décagonale gyroallongée (J47), une figure géométrique ;
 General Electric J47, un turboréacteur américain produit par la General Electric Aircraft Engines.
 HMS Sidmouth (J47) un dragueur de mine de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres